Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 2013 spelades under perioden 19 maj 2011 till 19 september 2012.

Förkval 
Först spelades det ett förkval mellan den 3 och 8 mars 2011 för de lägre rankade lagen Armenien, Färöarna, Georgien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien och Malta där de två gruppvinnarna (Armenien och Makedonien) gick in i huvudkvalet.

Grupp A
Matcherna spelades i Strumica, Makedonien.

Grupp B
Matcherna spelades i Ta' Qali, Malta.

Lottningen
Gruppindelningen till kvalet lottades fram den 14 mars 2011 i Nyon, Schweiz. Tre grupper innehåller sex nationer, medan övriga fyra innehåller fem nationer. Samtliga nationer spelar en hemma- och en bortamatch mot de andra nationerna i sin kvalgrupp, vilket ger antingen åtta eller tio kvalmatcher.

De sju gruppettorna går direkt vidare till EM-slutspelet 2013 tillsammans med den bästa grupptvåan. Resterande sex grupptvåor kommer att under hösten 2012 få spela ett extrakval mot varandra i en hemma- och en bortamatch om de resterande tre platserna.

Sverige, som arrangör, är direktkvalificerade för EM-turneringen.

Huvudkval

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Ranking av grupptvåor

Playoff

Referenser

Europamästerskapet i fotboll för damer
2011 i Europa
2012 i Europa
Fotbollsåret 2011
Fotbollsåret 2012